Memorienkreuz steht für

Memorienkreuz (Hochkirchen) 
Memorienkreuz (Irresheim)
Memorienkreuz am Ellebach, Nörvenich